Bellandi ist der Familienname von

 Alice Bellandi (* 1998), italienische Judoka
 Andrea Bellandi (* 1960), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Salerno-Campagna-Acerno